— японский композитор компьютерных игр. Помимо написания музыки, он также отвечает за инженерные разработки, такие как создание звуковых эффектов и программирование. Он также сочинял музыку под именами Macco, Sukeruton и Project SATAN. Писал музыку к ранним играм серии Megami Tensei. Начал свою карьеру в 1984 году с работы в Tehkan. В 1986 году перешёл работать в недавно образованную компанию Atlus. Покинув Atlus в 1997 году, Масуко стал независимым композитором.

Проекты 

Серии компьютерных игр
Megami Tensei